Besatt kan avse:

Besatt – en religiös föreställning att en person blivit övertagen av en annan person eller ande, se exorcism
 Besatt (film, 1947) – en amerikansk dramafilm från 1947 i regi av Curtis Bernhardt, originaltitel Possessed)
 Besatt (film, 2005) – en amerikansk skräckfilm/thriller från 2005 i regi av Scott Derrickson, originaltitel The Exorcism of Emily Rose

Se även
 Besatthet – en synonym till den psykiatriska diagnosen transtillstånd